LBK kan avse:

 LBK – en svensk idrottsförening, se Ljusdals BK
 LBK – en svensk idrottsförening, se Lunds BK
 LBK - en svensk idrottsförening, se Lerums BK 
 LBK – en svensk idrottsförening, se Lira BK
 LBK – en svensk idrottsförening, se Linköpings budoklubb
 LBK – ett konservativt lutherskt kyrkosamfund, se Lutherska bekännelsekyrkan